Skierbieszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Skierbieszów , une gmina rurale dans le powiat de Zamość
 Skierbieszów , un village et chef-lieu de la gmina de même nom